Sinclair kan syfta på:

 Sinclair Research Ltd. – brittiskt företag inom hemelektronik och alternativa transportmedel, främst aktivt på 1980-talet
 Sinclair – skolbyggnad uppkallad efter Uddevallas förste borgmästare Lars Sinclair, se Uddevalla gymnasieskola
 Sinclairs bojor –  leksak
 Sinclairsholms slott – i Gumlösa socken i Hässleholms kommun
 Sinclairvisan – svensk politisk propagandavisa från 1739

Personer
 Sinclair – ett namn och förnamn samt bärare av dessa
 Sinclair (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Sinclair (släkt) – flera adelsätter
 Klanen Sinclair – skotsk klan

Geografi

Australien
 Sinclair Islet

Kanada
 Sinclair Canyon
 Sinclair Islands
 Sinclair Pass
 Sinclair Peninsula
 Crique du Lac Sinclair
 Grand lac Sinclair
 Joseph Sinclair Lake
 North Sinclair Lake
 Petit lac Sinclair
 Ruisseau Sinclair

USA 

 Sinclair, Wyoming – en ort i Wyoming, Carbon County,

Se även
 Sinclair Bay – flera
 Sinclair Brook – flera
 Sinclair Creek – flera
 Sinclair Island – flera
 Sinclair Lake – flera
 Sinclair Lakes – flera
 Sinclair River – flera
 Lac Sinclair – flera
 Mount Sinclair – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar